Affenzeller ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Affenzeller (* 1952), österreichischer Politiker (SPÖ)

Affenzeller bezeichnet:
 Peter Affenzeller, österreichisches Unternehmen